Джанджгава — фамилия. Известные носители:
 Джанджгава, Владимир Николаевич (1907—1982) — министр Внутренних дел Грузинской ССР (1954—1958), Герой Советского Союза.
 Джанджгава, Гиви Ивлианович (1940—2021) — генеральный директор Раменского приборостроительного конструкторского бюро, лауреат Государственной премии СССР.
 Джанджгава, Лаврентий Фомич (после 1938 года — Цанава, Лаврентий Фомич; 1900—1955) — деятель советских органов госбезопаности, нарком/министр госбезопасности Белорусской ССР в 1938—1951 годах.
 Джанджгава, Лаша Анзорович (род. 1970) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Джанджгава, Натия (род. 1972) — грузинская шахматистка.
 Джанджгава, Татьяна Васильевна (род. 1964) — советская, российская и австрийская гандболистка.